Alfons VII de Lleó i Castella, dit l'«Emperador» (Galícia, 1105 - Fresneda, 1157), rei de Galícia, de Lleó i de Castella.
 Alfons VII de Ribagorça